

Onomastica 
 Marquis  – nome proprio di persona

Cinema 
 Marquis  – film del 1897 prodotto da Robert W. Paul
 Marquis  – film del 1989 diretto da Henri Xhonneux